

Трифоново — село, Пишминський міський округ, Свердловська область
 Трифоново — присілок, Тоншаєвський район, Нижньогородська область